Соревнования по стрельбе из армейской винтовки среди мужских команд на летних Олимпийских играх 1908 прошли 10 и 11 июля. Приняли участие 8 команд из разных стран по шесть человек. Стрельба проходила в шесть этапов с разной дистанцией: 200, 500, 600, 800, 900 и 1000 ярдов.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований